Vyhlídky ist der Name folgender Orte in Tschechien:

 Vyhlídky (Horní Stropnice), Ortsteil der Gemeinde Horní Stropnice, Okres České Budějovice, Jihočeský kraj
 Vyhlídky (Jivno), Ansiedlung in der Gemeinde Jivno,  Okres České Budějovice, Jihočeský kraj